Wilhelm Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Steinmann (Geistlicher) (Johann Heinrich Wilhelm Steinmann; 1809–1882), deutscher evangelischer Pfarrer, General- und Stadtsuperintendent
 Wilhelm Steinmann (Lehrer) (1817–1869), deutscher Pädagoge und Schulbuch-Herausgeber